Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 1980/81 war die 35. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren Westwacht Aachen und Rhenania Richterich nach einer Saison wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen BC Berrenrath (erstmals in der Verbandsliga), die Amateurmannschaft von Alemannia Aachen (Wiederaufstieg nach einer Spielzeit) und Germania Zündorf (Rückkehr nach 27 Jahren) hinzu.

Sieger wurde zum zweiten Mal die Amateurmannschaft von Bayer 04 Leverkusen, die in die Oberliga Nordrhein aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Die Amateurmannschaft des SC Fortuna Köln, Rhenania Richterich und der FC Concordia Haaren verließen die Verbandsliga drei Spielzeiten nach ihrem Aufstieg.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

1980
Fußballsaison 1980/81